Авл Триарий Руфин () — римский политический деятель и сенатор первой половины III века.

Биография 
Его отцом был консул 185 года Триарий Матерн Ласцивий. О самом Руфине известно лишь то, что в 210 году он занимал должность ординарного консула с Манием Ацилием Фаустином. Возможно, его следует идентифицировать с легатом пропретором Верхней Британии Руфином, который упоминается в надписи, датируемой 20-ми годами III века.

Литература 
 Inge Mennen. Power and Status in the Roman Empire, AD 193—284. BRILL, 2011. p. 85.